Сильвин — многозначный термин:
 Сильвин — минерал, хлорид калия
 Сильвин Брешианский (V век) — епископ Брешиа, святой
  (ок. 650—717) — епископ, христианский проповедник и святой